

Aziende
Herrenknecht – costruttore tedesco di TBM

Persone
Martin Herrenknecht (* 1942) – imprenditore fondatore della Herrenknecht AG
Wilhelm Herrenknecht (1865-1941) – medico tedesco